Pierre Berger peut désigner :
 Pierre Berger (1873-1932), un homme politique français ;
 Pierre Berger (1968-2015), un homme d'affaires français.